Price Tag (single)
Price tag (Israëlische nederzettingen)